Les Championnats du monde d'escrime 2007 se sont déroulés du 28 septembre au  à Saint-Pétersbourg ().

Les épreuves individuelles ont été dominées par deux tireurs, le Russe Stanislav Pozdniakov et l'Italienne Valentina Vezzali qui entrent dans l'histoire de l'escrime en remportant leurs cinquièmes titres de champions du monde, rejoignant ainsi le tireur biélorusse Alexandre Romankov.

Les épreuves par équipes ont été dominées par la France qui avec 4 médailles d'or et une médaille d'argent remporte le classement (officieux) des nations au nombre de médailles d'or. Cependant, c'est l'Italie qui remporte, devant la France, la Coupe des Nations (au nombre total des placements).

Classement officiel de la Coupe des nations :
 Italie
 France
 Russie
 Hongrie
 Allemagne

Résultats

Fleuret

Hommes 

 Tableau de la finale de fleuret masculin (épreuve individuelle)

 Tableau de la finale de fleuret masculin (épreuve par équipe)

Femmes 

 Tableau de la finale de fleuret féminin (épreuve individuelle)

 Tableau de la finale de fleuret féminin (épreuve par équipe)

Épée

Hommes 

 Tableau de la finale d'épée masculine (épreuve individuelle)

 Tableau de la finale d'épée masculine (épreuve par équipe)

Femmes 

 Tableau de la finale d'épée féminine (épreuve individuelle)

 Tableau de la finale d'épée féminine (épreuve par équipe)

Sabre

Hommes 

 Tableau de la finale de sabre masculin (épreuve individuelle)

 Tableau de la finale de sabre masculin (épreuve par équipe)

Femmes 

 Tableau de la finale de sabre féminin (épreuve individuelle)

 Tableau de la finale de sabre féminin (épreuve par équipe)

Tableau des médailles

Voir aussi

Articles connexes 
 Escrime
 Championnats du monde d'escrime

Liens externes 
 Site officiel

2007
Escrime
Escrime 2007
Monde 2007
Monde
Sport en Russie en 2007
Sport en septembre 2007
Sport en octobre 2007